Hudler ist der Familienname folgender Personen:

 August Hudler (1868–1905), deutscher Medailleur und Bildhauer
 Jiří Hudler  (* 1984), tschechischer Eishockeyspieler